Redhouse steht für:

 Redhouse (Tyne and Wear), ein Ort im nordostenglischen Metropolitan County Tyne and Wear
 Redhouse (Kentucky), ein Ort im Madison County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky
 Redhouse (North Carolina), ein Ort im Caswell County im US-Bundesstaat North Carolina
 Redhouse Castle, Ruine in East Lothian, Schottland

Redhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Redhouse (1923–2007), britische Künstlerin
 James Redhouse (1811–1892), englischer Linguist und Übersetzer

Siehe auch:

 Red House